Bryodemella — рід прямокрилих комах родини Саранові (Acrididae).

Види 
 Bryodemella diamesum
 Bryodemella elegans
 Bryodemella gansuensis
 Bryodemella holdereri
 Bryodemella nigrifemura
 Bryodemella orientale
 Bryodemella semenovi
 Bryodemella tuberculata
 Bryodemella xinjiangensis
 Bryodemella xizangensis
 Bryodemella zaisanicum

Примітки 

Саранові
Роди прямокрилих